Саммит G-20 в Питтсбурге в 2009 году — третья встреча глав государств и правительств стран Группы двадцати, посвященная мировому финансовому кризису, в Питтсбурге, Пенсильвания, США. Проходил 24-25 сентября 2009 года в Конгресс-центре имени Дэвида Лоуренса.

О проведении нового саммита в сентябре было объявлено вскоре после встречи в Лондоне. Первоначально предполагалось провести его в Нью-Йорке, однако 28 мая 2009 года администрация Президента США объявила о переносе мероприятия в Питтсбург, штат Пенсильвания.

Предполагается обсудить радикальную реформу МВФ и оценить эффективность уже предпринятых мер.

Участники 

 : Кевин Радд
 : Кристина Фернандес де Киршнер
  : Луис Инасиу Лула да Силва
 : Гордон Браун
 : Ангела Меркель
  : Манмохан Сингх
  : Сусило Бамбанг Юдойоно
  : Хосе Луис Родригес Сапатеро
 : Сильвио Берлускони
  : Стивен Джозеф Харпер
 : Ху Цзиньтао 
  : Фелипе Кальдерон
  : Ян Петер Балкененде
 : Дмитрий Медведев
  : Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд
 : Барак Обама
  : Реджеп Тайип Эрдоган 
 : Николя Саркози 
  : Джейкоб Зума
  : Ли Мён Бак
  : Юкио Хатояма

Итоги 
«Большая двадцатка» с 2011 года станет главным органом, координирующим мировую экономику.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт саммита
 Заявление глав государств «Группы двадцати» на сайте Президента России

2009 год в экономике
2009 год в политике
Сентябрь 2009 года
События 24 сентября
События 25 сентября
2009 год в международных отношениях
События в Питтсбурге